Otto Berg puede referirse a:

 Otto Karl Berg (1815-1866), botánico y farmacéutico alemán - estudió y nombró la Feijoa (género Acca);
 Otto Berg (1873–1939), científico alemán - codescubrió el renio junto a Ida Noddack y Walter Noddack.